Димитрова е женската форма на фамилното име Димитров.

Може да се отнася за:
 Анастасия Димитрова, няколко души с това име
 Анета Димитрова (1898 – 1992), българска актриса
 Анна Димитрова (р. 1959), българска актриса
 Блага Димитрова (1922 – 2003), българска писателка
 Гена Димитрова (1941 – 2005), българска опиарна певица
 Иванка Димитрова (1920 – 2002), българска актриса, основателка на „Театър 199“
 Кристин Димитрова (р. 1963), българска писателка и поетеса
 Кристина Димитрова (р. 1963), българска поппевица
 Анастасия Димитрова, няколко души с това име
 Мариана Димитрова (1954 – 2002), българска и американска актриса
 Мария Димитрова (р. 1955), българска акробатка
 Меди Димитрова (р. 1935), българска актриса
 Мила Димитрова (1896 – 1983), българска актриса
 Ралица Димитрова (р. 1962), българска актриса, режисьорка и сценаристка
 Росица Димитрова (р. 1955), българска волейболистка
 Таня Димитрова, няколко души с това име
 Тони Димитрова (р. 1963), българска поппевица

Български фамилни имена